Сюнгуаньлу́н (, ) — род раннемеловых плотоядных ящеротазовых динозавров из надотряда тираннозавроидов, существовавший около 125—99 млн лет назад (апт — сеноман) в Китае. В его составе выделен один вид — Xiongguanlong baimoensis.

Описание 
Сюнгуаньлун известен по единственному скелету неполовозрелой особи, состоящему из деформированного черепа без нижней челюсти, всех шейных и спинных позвонков, фрагмента подвздошной и бедренной костей, каталогизированному как FRDC-GS JB16-2-1.

Сюнгуаньлун имеет важное значение для понимания эволюции тираннозавроидов; по словам Марка Норелла, «Открытие сюнгуаньлуна подчёркивает, что тираннозавры начинали с мелких и средних форм, но ряд признаков, относящихся к невероятной силе укуса тираннозавра, уже проглядывается в этой довольно ранней стадии эволюции этих животных». Маковицки добавляет к словам первого, что «пропорции черепа сюнгуаньлуна подобны таковым у молодняка крупных тираннозавров, подтверждая, что тираннозавр и его ближайшие родственники эволюционировали от животных с длинными тонкими мордами, такими, как сюнгуаньлун».

Размер сюнгуаньлуна достигал от 3 до 5 метров, чаще всего оценивается в 4—4,5 метра, масса — 270—300 килограмм (масса голотипа 272 кг), что примерно соответствует массе льва.

Голова динозавра, а особенно ростральная её часть была заметно удлинена, занимая более ⅔ черепа (504 мм), длинные челюсти с 70 зубами, не подходившими для перегрызания костей, напоминали таковые у алиорама. Позвонки были крепче, чем у поздних тираннозавров, чтобы поддерживать большую голову.

Судя по общему описанию тираннозавров, сюнгуаньлун, вероятно, имел мозг рептильного типа; нога, вероятно, была длинна (длина бедренной кости 510 мм) и не настолько грациозна, как у более поздних форм. Передняя конечность, наверное, не была рудиментарна и использовалась как оружие, хвост, вероятно, отличался длиной и использовался как балансир во время бега.

Систематика 
На данный момент филогения сюнгуаньлуна неясна: разные источники помещают род в различные клады.
В оригинальной классификации сюнгуаньлун — сестринский таксон тираннозаврид.
Наиболее правдоподобные теории излагаются в PLoS ONE, где наряду с алектрозавром животное позиционируется, как сестринский таксон группы, включающей в себя род аппалачиозавр, трибу Alioramini и семейство тираннозаврид, а также в статье «Tyrannosaur Paleobiology: New Research on Ancient Exemplar Organisms» в журнале «Science», где сюнгуаньлун представляется намного более базальным родом.

Приведённая кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, проведённого М. Лоуэллом и его коллегами в 2013 году.

Классификация 2019 года:

Палеоэкология 
Сюнгуаньлун обитал 125—99 млн лет назад на территории современной провинции Ганьсу (Китай), формация Синьминьпу, или , где, как правило, доминируют красные скалы и , депонированные в сухих условиях, как почти все меловые местонахождения в пустыне Гоби, в то время как остатки тираннозавров, орнитомимозавров и утконосых динозавров обычно находят в горных породах, осаждённых в более влажных средах.

Биота, восстановленная китайско-американской командой в провинции Ганьсу, показывает свидетельство экологических разделений между различными видами.
На территории этого геологического месторождения климат был наполовину сухим, субтропическим.

В формации обитали рыбы рода Xixiaichthys, из рептилий — черепахи, крокодил- Chiayusuchus, из динозавров — примитивные цератопсы (археоцератопс, Auroraceratops), гадрозавры (Eqijubus, Gonpoquanosaurus, Xuwulong, Jintaisaurus), а также растительноядные и всеядные тероподы (Beishanlong и Suzhousaurus), и завроподы рода Gobititan и Qiaowanlong.

Тафономия 

Единственный экземпляр сюнгуаньлуна сохранился в речных отложениях.

Полный череп сохранился в минеральной конкреции, что привело к плохому разделению между костью и матрицей и утрате многих черепных швов. Кроме того, некоторые элементы были утрачены из-за деформации, имевшей место после осаждения породы. Спинные позвонки слиты и некоторые из них сохранили повреждённые невральные дуги.

Примечания

Ссылки 
 List of tyrannosauroid specimens and species.
 BBC News: Ancestor of T.rex found in China.
 Xiongguanlong — australianmuseum.net.
 Xiongguanlong — Palaeocritti — a guide to prehistoric animals.
  Xiongguanlong — www.dinochecker.com.
 Xiongguanlong — prehistoric-wildlife.

Тираннозавроиды
Фоссилии, описанные в 2009 году